Скульптор может означать:
 Скульптор — художник, специализирующийся на скульптуре.
 Скульптор — созвездие южного полушария неба.